Wiay Island kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Wiay Island, Yttre Hebriderna, ö, Skottland, 
 Wiay Island, Highland, ö, Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar